Фурик — прізвище.
 Фурик Володимир Олександрович (1957—2000) — український дизайнер, художник костюмів.
 Фурик Роман Степанович (1963—2015) — військовик, підполковник міліції у відставці, боєць БПСМОП «Миротворець», був прикомандирований до Батальйону імені Кульчицького. Загинув в ході україно-російської війни.
 Фурик Фтодось — селянин з Жеребків, політичний та громадський діяч Галичини середини XIX століття століття, посол до Австрійського парламенту 1848 року.